Агвакате де Ариба има више значења:
  Агвакате де Ариба, Ел Агвакате (Хучитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Агвакате де Ариба (Табаско), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику